Pulau Kambing (indonesisch ‚Ziegeninsel‘) steht für:

 Atauro, osttimoresische Insel in der Bandasee
 Kambing (Alor), indonesische Insel im Alor-Archipel
 Kambing (Masalembu), indonesische Insel der Masalembu-Inseln